Samantha Stosur era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dei quarti di finale contro Caroline Garcia.

Garcia ha poi sconfitto in finale Mirjana Lučić-Baroni con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Sara Errani (primo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Samantha Stosur (ritirata, quarti di finale)
  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Monica Niculescu (ritirata)

 Camila Giorgi (ritirata)
 Elena Vesnina (quarti di finale)
 Tímea Babos (secondo turno)
 Alizé Cornet (primo turno)
 Caroline Garcia (campionessa)

Wildcard 

  Sara Errani (primo turno)
  Kristina Mladenovic (semifinale)

 Pauline Parmentier (quarti di finale)

Qualificate 

  Lauren Davis (primo turno)
  Alla Kudrjavceva (quarti di finale)
  Alizé Lim (primo turno)

 Mirjana Lučić-Baroni (finale)
 Jil Teichmann (secondo turno)
 Xu Yifan (primo turno)

Lucky loser 

  Virginie Razzano (semifinale)

 Shelby Rogers (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2016
WTA Tour 2016